Elefante Blanco el término puede referirse a:

Elefante blanco es un tipo poco común de elefante.

Elefante Blanco, en la Avenida Rivadavia, esquina Ángel Giménez, en el barrio de Caballito.
Elefante Blanco, en la Villa 15, barrio de Villa Lugano.
Elefante blanco, (1984) película dirigida por Werner Grusch.
Elefante blanco, (2012) película dirigida por Pablo Trapero.
Elefante Blanco se refiere a una de las figuras del golpe de Estado en España de 1981.
 Elefante Blanco, cosas u obras de infraestructura cuyo gran costo resultan onerosos o muy caros de mantener.